Campionatul Mondial de Curling Feminin din 2022 (denumit 2022 BKT Tires & OK Tire World Women's Curling Championship din motive de sponsorizare) a avut loc în perioada 19-27 martie la CN Centre din Prince George, Columbia Britanică, Canada. Prince George a fost ales inițial să găzduiască Campionatul mondial de curling feminin din 2020, dar evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19.

Formatul campionatului a revenit la un turneu de treisprezece echipe, opus celor paisprezece echipe calificate pentru Campionatul Mondial de curling feminin din 2021. Primele șase echipe se califică în runda eliminatorie, unde primele două echipe merg direct în semifinale, în timp ce celelalte patru vor juca un meci eliminatoriu. Regula no-tick va debuta pentru prima dată la un turneu al campionatului mondial.

Pe 28 februarie, Federația Mondială de Curling a adoptat măsuri de urgență pentru a începe procesul de eliminare a echipei Rusiei din turneu și a fost finalizat pe 4 martie. Locul lor liber a fost oferit următoarelor echipe cel mai bine plasate în turneul mondial de calificare, mai întâi Letonia, apoi Finlanda, niciuna dintre acestea neputând concura. Locul a fost apoi oferit următoarei echipe cea mai bine clasată; Cehia a acceptat intrarea în turneu.

Calificare
Treisprezece federații de curling s-au calificat la Campionatul Mondial de curling feminin din 2022. Aceasta va fi prima apariție la campionatul mondial al echipei Turciei.

Participarea Rusiei
Ca parte a reacției sportive internaționale la invazia Rusiei a Ucrainei, pe 28 februarie, Federația Mondială de Curling a inițiat procedurile de eliminare a Federației Ruse de Curling din Campionatul de curling din 2022, în așteptare până pe 3 martie. În declarația sa, FMC a spus:

Pe 4 martie 2022, FMC a anunțat eliminarea Federației Ruse de curling de la Campionatele Mondiale de curling din 2022.

Probleme din cauza COVID-19
Înainte de eveniment, skipperul scoțian Rebecca Morrison și alternate Fay Henderson au fost testate pozitiv pentru COVID-19, așa că echipa a adus-o altă coechipieră pe Beth Farmer pentru a juca până când Morrison va putea să joace. După apariția altor cazuri de COVID-19, echipa Scoției a decis să se retragă din competiție urmând ca adversarele sale că câștige toate meciurile pe care urmau să le joace împotriva Scoției. Doi membre ale echipei japoneze (Seina Nakajima și alternate Chiaki Matsumura) nu au jucat în penultimul lor meci împotriva Elveției din cauza unui focar de COVID-19 din cadrul echipei, forțându-le să joace cu trei jucători. În ciuda testelor negative a celor trei jucătoare rămase din echipă, Japonia a decis să renunțe la ultimul meci împotriva Coreei de Sud.

Echipele
Echipele participante vor fi următoarele:

Clasament etapa preliminară

Runda preliminară

Runda eliminatorie

Meciuri de calificare
Sâmbătă, 26 martie, 13:00

Semifinale
Sâmbătă, 26 martie, 19:00

Meciul pentru medalia de bronz
Duminică, 27 martie, 11:00

Finala
Duminică, 27 martie, 16:00

Statistici

Procentajele primelor 5 jucătoare

Jocurile perfecte
Minimum 10 pietre lansate

Clasament final

Referințe

Legături externe
Site web oficial

Curling
Campionatul Mondial de Curling
Competiții sportive internaționale găzduite de Canada